Вано́ (Ива́н) Анаста́сович Микоя́н (; 1 сентября 1927, Москва, РСФСР — 25 ноября 2016, Москва, Российская Федерация) — советский и российский авиаконструктор.

Биография 
Сын Анастаса Микояна, племянник авиаконструктора Артёма Микояна.

Во время учёбы в элитной 175 школе г. Москвы, был участником тайной организации «Четвёртый рейх». 18 декабря 1943 года вместе с другими членами организации был выслан из Москвы сроком на 1 год.

В 1944—1945 годах учился в авиационно-техническом училище в Сталинабаде, затем окончил Военно-воздушную инженерную академию им. Жуковского.

С 1953 года работал в ОКБ им. А. И. Микояна: помощник ведущего инженера, ведущий инженер по лётным испытаниям, ведущий конструктор по истребителям семейства МиГ-21. В 1965 году был назначен ведущим конструктором по истребителю МиГ-23, с 1968 года — технический руководитель по совместным государственным испытаниям. С 1973 года — заместитель главного конструктора по фронтовому истребителю МиГ-29.

В последние годы жизни — советник Российской самолётостроительной корпорации «МиГ».  

Похоронен на Новодевичьем кладбище рядом с родными.

Награды и звания 
 Государственная премия СССР 1981 года — за МиГ-21
 Государственная премия СССР 1988 года — за МиГ-23
 Награждён орденами «Знак Почёта» (1965), Октябрьской Революции (1974), медалями, орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени (1999)

Примечания

Ссылки 
 Некролог
 Саркисян А. Е. Армяне-военные учёные, конструкторы, производственники и испытатели XX века. — , 2005. — С. 38—42.
 Васильева Л. Н. Дети Кремля: факты, воспоминания, документы, слухи, легенды и взгляд автора. — Изд. доп. — : ВАГРИУС, 2008. — 317, [2] с. : фот. ; 25 см. — Библиогр.: с. 318—319. — 7000 экз.. — ISBN 978-5-9697-0546-3
 https://ria.ru/spravka/20161125/1482178072.html

Похороненные на Новодевичьем кладбище